Sean Murray (acteur) (1977), Amerikaans acteur.
 Sean Murray (componist) (1965), Amerikaans filmcomponist.
 Sean Murray (hockeyer), Iers hockeyspeler
 Sean Murray (voetballer) (1993), Iers voetballer.